Николай Николаевич Тихонович (1872, Харьков — 1952, Москва) — русский и советский специалист в области геологии нефти и газа, профессор.

Исследователь девонских отложений русской платформы, один из руководителей геологических служб СССР в 1920-е годы. Внёс значительный вклад в освоение ухтинских нефтяных месторождений.

Биография 
Родился  года.

В 1892 году окончил 1-ю Харьковскую гимназию.

В 1891 году поступил на физико-математический факультет Харьковского университета, через год перешёл на естественное отделение. Специальностью избрал геологию. В 1896 году после окончания университета два года стажировался в Московском университете у В. И. Вернадского.

С 1898 года проводил гидрогеологические исследования в Семипалатинской и Тургайской областях.

С 1904 года — сотрудник Геологического комитета России.

В 1907 году Н. Н. Тихонович прошел стажировку в Университете Женевы.

В 1908—1910 годах проводил полевые геологические исследования работы на Сахалине с целью выяснения условий залегания нефти и оценки их промышленных перспектив. Одновременно изучал проявления и месторождения угля и золота. В результате были выяснены стратиграфия и распространение третичных отложений региона. Выявление нефтеносной области на восточном побережье острова позволило сделать вывод о том, что «присутствие нефти на Сахалине весьма серьёзный факт, заслуживающий внимания промышленников и могущий при известных условиях оказать крупное влияние на всю экономическую жизнь Дальнего Востока» (Тихонович, Полевой, 1910, с. 730). В период работы на Сахалине Н. Н. Тихонович выезжал в Японию, занимался в Геологическом и Зоологическом музеях, изучал современную и третичную фауну моря и Японских островов. Он установил тождество между разрезами миоценовых отложений Сахалина с японскими разрезами и установил морской миоцен в Японии (Тихонович, 1910).

В 1914—1918 годы работал в Урало-Эмбенском нефтеносном районе. Он выделил «вторичные» проявления нефти в юрских и меловых отложениях на месторождении Макат, отметил роль глинистых пластов как непроницаемых слоёв для нефти и уверенно причислил отложения юрской системы к нефтегенной формации (Тихонович, 1915). Н. Н. Тихонович дал конкретные рекомендации по проведению поисковых работ на нефть и сделал вывод: «Имеются все основания считать Уральский район имеющим серьёзное промышленное значение» (Тихонович, 1919, с. 139). Продолжив изучение нефтяных месторождений в Казанской губернии, Н. Н. Тихонович пришел к заключению о «необходимости серьёзной и планомерной постановки изучения и разведок месторождений нефти и гудрона в пермских отложениях восточной части Европейской России» (Тихонович, 1920, с. 50.).

Во время Гражданской войны в России 1917—1922/1923 гг. работавшие в Сибири специалисты Геологического комитета были отрезаны чехословацким восстанием от Центра, и Н. Н. Тихонович жил в Томске.

В 1919 г. он исследовал проявления медных руд и углей в Семипалатинской и Акмолинской областях и выявил большой высококачественный буроугольный район в районе Баян-аула (Тихонович, 1932а).

С 1923 по 1925 г. Н. Н. Тихонович руководил работами геологических и разведочных партий Московской горной академии на Кавказе и проводил исследования в Гудермесском, Брагунском и Бенойском районах Грозненского округа. Отдельные площади изучались весьма детально с целью решения вопроса о перспективности их на нефть. По итогам работ Н. Н. Тихонович рекомендовал тресту «Грознефть» пробурить на одном из участков Гудермесского хребта глубокую разведочную скважину с целью поисков предполагаемых здесь залежей нефти (Тихонович, 1926). Но крупное Гудермесское газонефтяное месторождение было открыто в этом районе только спустя десять лет (Гасангусейнов и др., 1987, с.14). Н. Н. Тихонович совмещал практические исследования с организационной работой.

В 1920 г. он был назначен председателем Комитета промышленных разведок при Горном отделе ВСНХ и уже в 1921 г. организовал ряд отделений «Центрпромразведки» в регионах. В результате было установлено промышленное значение тихвинских бокситов, на основе которых начала создаваться алюминиевая промышленность СССР; началась добыча первого радия в Тюя-муюне; открыты уголь и платина в Норильском округе; поставлен вопрос о разведке калийных солей в районе Соликамска (Тихонович, 1932а). Совещания и съезды, организовавшиеся при непосредственном участии Н. Н. Тихоновича, сыграли важную роль в реорганизации геологоразведки на плановых социалистических началах и обеспечения её научно-исследовательской базой в виде новых отраслевых институтов (Тихонович, 1925; Первый Всесоюзный…, 1927).

Арест и ссылки 
В 1926 г. Н. Н. Тихонович был назначен помощником директора Геологического комитета Д. И. Мушкетова и руководил разведкой полезных ископаемых в СССР. Тогда же при Геолкоме была создана Комиссия по запасам полезных ископаемых и Учётно-экономический отдел под руководством Н. Н. Тихоновича, в котором концентрировались данные о полезных ископаемых СССР. Годовые обзоры минеральных ресурсов страны ежегодно публиковались в открытой печати. В конце 1920-х годов эти публикации были поставлены в вину Н. Н. Тихоновичу и его соратникам как умышленное разглашение государственной тайны и шпионаж (Заблоцкий, 1999).

В октябре 1928 года Н. Н. Тихонович был арестован. Во время следствия ему было предложено возглавить геологическую часть экспедиции на Ухту, задуманной ещё в 1921 г. В. И. Лениным как лагерь для ссылки арестованных тогда участников Кронштадтского восстания. Проект Ухтинской экспедиции ОГПУ Н. Н. Тихонович составлял в камере Бутырской тюрьмы (Тихонович, 1932б). Работа коллектива геологов под руководством Н. Н. Тихонович в Ухтинской экспедиции (Ухтпечлаге) — период планомерных широкомасштабных и весьма результативных исследований. В первые же годы работы были получены общие представления о разрезе Тимана и Притиманья от сланцев рифея вплоть до кайнозоя, разработана стратиграфия палеозойских и, прежде всего, девонских отложений Тимана (Тихонович, 1930).

В январе 1933 г. в посёлке Чибью состоялось заседание Комиссии Сектора природных ископаемых ГОСПЛАН СССР. Работа геологов Ухто-Печорского треста и доклад Н. Н. Тихоновича получили высокую оценку (Тихонович, 1933).

В 1937 году под охраной он был делегатом 17 сессии Международного геологического конгресса в Москве.

К концу 1930-х годов была составлена геологическая карта и схема тектоники Тимано-Уральского региона масштаба 1:1 000 000. Исследованы месторождения нефти, угля, асфальтитов, строительных материалов, дана их оценка и начата промышленная эксплуатация.

Последние годы жизни 
В 1939 году, по истечении 10-летнего срока заключения и прикрепления к системе лагерей ГУЛАГ Н. Н. Тихонович вернулся в Москву и был принят на работу в Московский геологоразведочный трест (позднее — Московский филиал ВНИГРИ). Он подготовил ряд обобщающих публикаций по геологии Тимано-Уральского региона (Тихонович, 1941 и др.) и по девонским отложениям Русской платформы и Приуралья (Тихонович, 1951).

В последние годы жизни Н. Н. Тихонович руководил коллективом геологов, занимавшихся изучением глубинной тектоники Русской платформы, читал курс «Геотектоника» в Московском нефтяном институте.

В 1943 г. Н. Н. Тихоновичу была присуждена степень доктора геолого-минералогических наук

Н. Н. Тихонович скончался 17 июня 1952 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (19 уч.).

Память 
Одна из улиц города Ухта в Республике Коми, названа именем Н. Н. Тихоновича.

Награды и звания 
 1947 — Заслуженный деятель науки РСФСР
 1949 — Орден Трудового Красного Знамени

См. также 
 Шахтинское дело
 Дело Геолкома

Примечания

Литература 

 Гараевская И. А. Выдающиеся ученые РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, выпуск 69, профессор Тихонович Николай Николаевич. 2009.
Галкин А. И., Евдошенко Ю. В. Геолог Н. Н. Тихонович — известный и незнакомый: К 140-летию со дня рождения // Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой промышленности. Вып. 27. М: Изд-во «Нефтяное хозяйство», 2014. С. 33—74.
 Портретная галерея Российского государственного Университета нефти и газа имени И. М. Губкина, 2001.
 Профессионалы нефтегазовой отрасли. Книга 3. М.: Изд-во «Нефтяное хозяйство», 2005.

Ссылки 
 Биография и библиография Н. Н. Тихоновича 

Геологи Геологического комитета
Выпускники Первой Харьковской гимназии
Выпускники Императорского Харьковского университета
Преподаватели Московской горной академии
Геологи, репрессированные в СССР
Заключённые Ухтпечлага
Похороненные на Введенском кладбище